kulinaria
 kluski – potrawa przygotowywana z mąki lub ziemniaków
 makaron – produkt żywnościowy wytwarzany na bazie mąki, wody i niekiedy jaj

 geografia
 Kluski – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów 
 Kluski – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów

 osoby o nazwisku Kluski
 Franek Kluski

Zobacz też 

 
 „kluska” oraz „Kluska”